Кубок Тото 2003–2004 — 20-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги та 12 команд Ліги Леуміт поділені на шість групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Втретє переможцем турніру став Маккабі (Петах-Тіква).

Груповий етап 
Матчі пройшли з 8 серпня по 29 жовтня 2003 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|11 листопада 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 грудня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2003–2004
2003 у футболі
2004 у футболі
2003 в Ізраїлі
2004 в Ізраїлі